Министерство юстиции Перу является правительственным министерством, которому поручено консультировать президента Перу в судебных вопросах.

Министерство несет ответственность, среди прочего, за национальную пенитенциарную систему, а также отношения государства с Римско-католической церковью в Перу.

Действующий министр юстиции —  с 13 февраля 2020 года.

Государственные учреждения 
Генеральный архив нации (Перу)
Национальная инспекция государственной Регистрации (Перу)
Национальный пенитенциарный институт (Перу)

Ссылки 
Официальный сайт

Государственное устройство Перу
Министерства юстиции